PST peut faire référence :
 au Parti suisse du Travail ;
 au Partido Social Trabalhista (Parti social travailliste), un parti politique brésilien ; 
 au  ;
 au Politiets Sikkerhetstjeneste (Agence de sécurité de la police), un service de renseignements norvégien chargé de la sécurité intérieure et du contre-espionnage ;
 à l’heure du Pacifique en hiver (en anglais : ), l’heure d'hiver de la côte ouest de l’Amérique du Nord ;
 à la Promotion supérieure du travail ;
 au  ;
 aux Programmes sociaux thématiques ;
 au , terme britannique pour désigner un Transformateur déphaseur ;
 aux protéines de soja texturées, aliment sec très riche en protéines caractéristique de la cuisine végétarienne et végétalienne ;
à la Partie Supérieure du Terrassement.

pst peut faire référence à :
 .pst, l'extension du fichier contenant les messages dans Outlook ;
 .pst, l'extension du fichier contenant le code source d'un parcel dans VisualWorks smalltalk.

Voir aussi
EPST